Слово бо́рошно може мати такі значення:
 Борошно — харчовий продукт з перемелених зерен (також бобів, горіхів, насіння тощо).
 Борошно — частина назви ряду мінералів.
 Кісткове борошно — продукт переробки кісток домашніх тварин.
 Рибне борошно — продукт переробки висушених відходів рибної промисловості.